Лигозеро — название нескольких озёр в России

 Лигозеро — озеро в Виноградовском районе Архангельской области
 Лигозеро — озеро в Подпорожском районе Ленинградской области